Novomikhàilovka (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Novomikhàilovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia